Табнит () — мужское имя финикийского происхождения. Известные носители:
 Табнит I — царь Сидона (начало V века до н. э.)
 Табнит II — царь Сидона (ок. 355/352—347/345 до н. э.)